"Câmpulung" podem ser as seguintes comunas romenas:

 Câmpulung, em Arges
 Câmpulung Moldovenesc, em Suceava
 Câmpulung la Tisa, em Maramureș

Desambiguações de topônimos